The Chariot — американський хардкор-панк гурт, заснований у 2004 році у Дугласвілл, Джорджія. Основними напрямками гри гурту є мат-кор та пост-метал. Вокаліст гурту «The Chariot» довгий час співпрацював з Norma Jean (з 1997). У 2004 вийшов перший альбом гурту «Everything Is Alive, Everything Is Breathing, Nothing Is Dead, and Nothing Is Bleeding». І вже з 2004 року гурт почав співпрацювати з лейблом Solid State Records.

Учасники гурту 
Остаточний склад
Джош Скогін — вокал  (2003–2013) 
Стефен «Stevis» Гаррісон — ритм-гітара, бек-вокал (2009–2013); бас-гітара (2012–2013)
Девід Кеннеді — ударні (2008–2013)
Брендон Гендерсон — соло-гітара, бек-вокал (2011–2013); бас-гітара (2012–2013)

Колишні учасники

Дискографія 
Студійні альбоми
 2004: Everything Is Alive, Everything Is Breathing, Nothing Is Dead, and Nothing Is Bleeding
 2007: The Fiancée
 2009: Wars and Rumors of Wars
 2010: Long Live
 2012: One Wing

EP
 2005: Unsung EP

Компіляції
 2011: Before There Was

Сингли
 2011: «Music of a Grateful Heart»

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 
 Група Вконтакті 

Музичні гурти Джорджії
Рок-гурти США
Хардкор-панкові гурти
Музичні колективи, що з'явились 2004
Засновані у США 2004